Federatie van Surinaamse Agrariërs, Surinaamse bond in de agrarische sector
 Free Syrian Army, Nederlands Vrij Syrisch Leger, een leger tijdens de opstand in Syrië (vanaf 2011)
 Fußballverband Sachsen-Anhalt, Duitse regionale voetbalbond